|(1601) Патри (Patry) || 1942 KA || 18 мая 1942 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1602) Индиана (Indiana) || 1950 GF || 14 марта 1950 || Бруклин || IAP
|-
|(1603) Нева (Neva) || 1926 VH || 4 ноября 1926 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1604) Томбо (Tombaugh) || 1931 FH || 24 марта 1931 || Флагстафф || C. O. Lampland
|-
|(1605) Миланкович (Milankovitch) || 1936 GA || 13 апреля 1936 || Уккел || Петар Джуркович
|-
|(1606) Жеховский (Jekhovsky) || 1950 RH || 14 сентября 1950 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1607) Мейвис (Mavis) || 1950 RA || 3 сентября 1950 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(1608) Муньос (Muñoz) || 1951 RZ || 1 сентября 1951 || Ла-Плата || Мигель Ицигсон
|-
|(1609) Бренда (Brenda) || 1951 NL || 10 июля 1951 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(1610) Мирная (Mirnaya) || 1928 RT || 11 сентября 1928 || Крым (Симеиз) || Пелагея Шайн
|-
|(1611) Байер (Brenda) || 1950 DJ || 17 февраля 1950 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1612) Хиросе (Hirose) || 1950 BJ || 23 января 1950 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1613) Смайли (Smiley) || 1950 SD || 16 сентября 1950 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1614) Гольдшмидт (Goldschmidt) || 1952 HA || 18 апреля 1952 || Уккел || Альфред Шмит
|-
|(1615) Бардуэлл (Bardwell) || 1950 BW || 28 января 1950 || Бруклин || IAP
|-
|(1616) Филипофф (Filipoff) || 1950 EA || 15 марта 1950 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1617) Альшмитт (Alschmitt) || 1952 FB || 20 марта 1952 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1618) Дон (Dawn) || 1948 NF || 5 июля 1948 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(1619) Уэта (Ueta) || 1953 TA || 11 октября 1953 || Кадзан || T. Mitani
|-
|(1620) Географ (Geographos) || 1951 RA || 14 сентября 1951 || Паломар || Р. Минковский,  Уилсон, Алберт
|-
|(1621) Дружба (Druzhba) || 1926 TM || 1 октября 1926 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(1622) Шакорнак (Chacornac) || 1952 EA || 15 марта 1952 || Уккел || Альфред Шмит
|-
|(1623) Вивиан (Vivian) || 1948 PL || 9 августа 1948 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(1624) Рабе (Rabe) || 1931 TT1 || 9 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1625) NORC (The NORC) || 1953 RB || 1 сентября 1953 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1626) Садея (Sadeya) || 1927 AA || 10 января 1927 || Барселона || Хосе Комас Сола
|-
|(1627) Ивар (Ivar) || 1929 SH || 25 сентября 1929 || Йоханнесбург || Эйнар Герцшпрунг
|-
|(1628) Штробель (Strobel) || 1923 OG || 11 сентября 1923 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1629) Пеккер (Pecker) || 1952 DB || 28 февраля 1952 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1630) Милет (Milet) || 1952 DA || 28 февраля 1952 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1631) Копфф (Kopff) || 1936 UC || 11 октября 1936 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1632) Зибёме (Sieböhme) || 1941 DF || 26 февраля 1941 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1633) Шиме (Chimay) || 1929 EC || 3 марта 1929 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1634) Ндола (Ndola) || 1935 QP || 19 августа 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1635) Борман (Bohrmann) || 1924 QW || 7 марта 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1636) Портер (Porter) || 1950 BH || 23 января 1950 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1637) Свингс (Swings) || 1936 QO || 28 августа 1936 || Уккел || J. Hunaerts
|-
|(1638) Руанда (Ruanda) || 1935 JF || 3 мая 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1639) Бауэр (Bower) || 1951 RB || 12 сентября 1951 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1640) Немо (Nemo) || 1951 QA || 31 августа 1951 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1641) Тана (Tana) || 1935 OJ || 25 июля 1935 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1642) Хилл (Hill) || 1951 RU || 4 сентября 1951 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1643) Браун (Brown) || 1951 RQ || 4 сентября 1951 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1644) Рафита (Rafita) || 1935 YA || 16 декабря 1935 || Мадрид || Рафаэль Карраско
|-
|(1645) Ватерфильд (Waterfield) || 1933 OJ || 24 июля 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1646) Росселанд (Rosseland) || 1939 BG || 19 января 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1647) Менелай (Menelaus) || 1957 MK || 23 июня 1957 || Паломар || Сет Никольсон
|-
|(1648) Шайна (Shajna) || 1935 RF || 5 сентября 1935 || Крым (Симеиз) || Пелагея Шайн
|-
|(1649) Фабр (Fabre) || 1951 DE || 27 февраля 1951 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1650) Хекман (Heckmann) || 1937 TG || 11 октября 1937 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1651) Беренс (Behrens) || 1936 HD || 23 апреля 1936 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
|(1652) Эрже (Hergé) || 1953 PA || 9 августа 1953 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1653) Яхонтовия (Yakhontovia) || 1937 RA || 30 августа 1937 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1654) Боева (Bojeva) || 1931 TL || 8 октября 1931 || Крым (Симеиз) || Пелагея Шайн
|-
|(1655) Комас Сола (Comas Solá) || 1929 WG || 28 ноября 1929 || Барселона || Хосе Комас Сола
|-
|(1656) Суоми (Suomi) || 1942 EC || 11 марта 1942 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1657) Рёмера (Roemera) || 1961 EA || 6 марта 1961 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1658) Иннес (Innes) || 1953 NA || 13 июля 1953 || Йоханнесбург || J. A. Bruwer
|-
|(1659) Пункахарью (Punkaharju) || 1940 YL || 28 декабря 1940 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1660) Вуд (Wood) || 1953 GA || 7 апреля 1953 || Йоханнесбург || J. A. Bruwer
|-
|(1661) Гранула (Granule) || A916 FA || 31 марта 1916 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(1662) Хофман (Hoffmann) || A923 RB || 11 сентября 1923 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1663) ван ден Бос (van den Bos) || 1926 PE || 4 августа 1926 || Йоханнесбург || Гарри Вуд
|-
|(1664) Феликс (Felix) || 1929 CD || 4 февраля 1929 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1665) Габи (Gaby) || 1930 DQ || 27 февраля 1930 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1666) ван Гент (van Gent) || 1930 OG || 22 июля 1930 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1667) Пельс (Pels) || 1930 SY || 16 сентября 1930 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1668) Ханна (Hanna) || 1933 OK || 24 июля 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1669) Дагмар (Dagmar) || 1934 RS || 7 сентября 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1670) Миннарт (Minnaert) || 1934 RZ || 9 сентября 1934 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1671) Чайка (Chaika) || 1934 TD || 3 октября 1934 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1672) Гезелле (Gezelle) || 1935 BD || 29 января 1935 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1673) ван Хаутен (van Houten) || 1937 TH || 11 октября 1937 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1674) Груневельд (Groeneveld) || 1938 DS || 7 февраля 1938 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1675) Симонида (Simonida) || 1938 FB || 20 марта 1938 || Белград || M. B. Protić
|-
|(1676) Кариба (Kariba) || 1939 LC || 15 июня 1939 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1677) Тихо Браге (Tycho Brahe) || 1940 RO || 6 сентября 1940 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1678) Вен (Hveen) || 1940 YH || 28 декабря 1940 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1679) Неванлинна (Nevanlinna) || 1941 FR || 18 марта 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(1680) Пер Браге (Per Brahe) || 1942 CH || 12 февраля 1942 || Турку || Отерма, Лийси|Лийси Отерма
|-
|(1681) Штейнметц (Steinmetz) || 1948 WE || 23 ноября 1948 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
|(1682) Карел (Karel) || 1949 PH || 2 августа 1949 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1683) Кастафьоре (Castafiore) || 1950 SL || 19 сентября 1950 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1684) Игуасу (Iguassú) || 1951 QE || 23 августа 1951 || Ла-Плата || Мигель Ицигсон
|-
|(1685) Торо (Toro) || 1948 OA || 17 июля 1948 || Сан-Хосе || Карл Виртанен
|-
|(1686) Де Ситтер (De Sitter) || 1935 SR1 || 28 сентября 1935 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1687) Гларона (Glarona) || 1965 SC || 19 сентября 1965 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(1688) Вилькенс (Wilkens) || 1951 EQ1 || 3 марта 1951 || Ла-Плата || Мигель Ицигсон
|-
|(1689) Флорис-Ян (Floris-Jan) || 1930 SO || 16 сентября 1930 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1690) Майрхофер (Mayrhofer) || 1948 VB || 8 ноября 1948 || Ницца || Маргарита Ложье
|-
|(1691) Оорт (Oort) || 1956 RB || 9 сентября 1956 || Хайдельберг || Карл Райнмут,  И. ван Хаутен-Груневельд
|-
|(1692) Субботина (Subbotina) || 1936 QD || 16 августа 1936 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1693) Герцшпрунг (Hertzsprung) || 1935 LA || 5 мая 1935 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1694) Кайзер (Kaiser) || 1934 SB || 29 сентября 1934 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1695) Вальбек (Walbeck) || 1941 UO || 15 октября 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(1696) Нурмела (Nurmela) || 1939 FF || 18 марта 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1697) Коскенниеми (Koskenniemi) || 1940 RM || 8 сентября 1940 || Турку || Х. Аликоски
|-
|(1698) Кристоф (Christophe) || 1934 CS || 10 февраля 1934 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1699) Хонкасало (Honkasalo) || 1941 QD || 26 августа 1941 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1700) Звездара (Zvezdara) || 1940 QC || 26 августа 1940 || Белград || Петар Джуркович
|}